Les invisibles – film del 2005 diretto da Thierry Jousse
Les invisibles – documentario del 2012 diretto da Sébastien Lifshitz
Le invisibili (Les invisibles) – film del 2018 diretto da Louis-Julien Petit